Adolphe Salmon peut désigner :
 Adolphe Salmon (1835-1898), un négociant français fortement engagé dans l'amitié franco-américaine ;
 Adolphe Salmon (1863-1940), un photographe et éditeur de cartes postales français.